Tavion est l'ancienne capitale des Trocmes.
Tavion, une Sith dans les jeux vidéo Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy et Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast.